Эпифито́тия (также эпифити́я, от  — на, среди;  — растение) — распространение инфекционной болезни растений (в том числе сельскохозяйственных) на значительной территории или увеличение активности вредителей растений. Термин образован по аналогии с эпидемия, эпизоотия. ГОСТ 21507-2013 определяет эпифитотию как массовое заболевание растений. 

Наибольшая по распространению эпифитотия — панфитотия. Примером может служить уничтожение французских виноградников середины XIX века мучнистой росой.

См. также

Примечания

Литература 
 
 Эпифитотия. // Лесная энциклопедия: В 2-х т., т.2 - М.: Сов. энциклопедия, 1986.-631 с., ил.

 

Эпидемиология
Чрезвычайные ситуации
Растениеводство